Hyogo bzw. Hyōgo steht für:
 Präfektur Hyōgo, japanische Präfektur
 (6879) Hyogo, Asteroid des Hauptgürtels